Bellstedt steht für:
 Bellstedt, Gemeinde im Kyffhäuserkreis, Thüringen

Bellstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Bellstedt (* 1954), Biochemiker an der Universität Stellenbosch (Südafrika)
 Friederike Bellstedt (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Herman Bellstedt (1858–1926), deutsch-US-amerikanischer Kornettist und Komponist
 Klaus Bellstedt, deutscher Sportjournalist
 Ronald Bellstedt (* 1957), deutscher Entomologe und Naturschützer